Portier (beroep)
Poortwachter (tramhalte), een tramhalte in Amstelveen.
Wet verbetering poortwachter, wetgeving van 1 april 2002, aangaande ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers.
Schildwachtklier, de eerste lymfeklier waarheen kankercellen uitzaaien
Poortwachter (viaduct), een viaduct over de A12 bij Ede